Kopystenskyj steht für:

 Mychajlo Kopystenskyj († wahrscheinlich 1610), orthodoxer Bischof von Peremyschl
 Sacharija Kopystenskyj († 1627), Archimandrit des Kiewer Höhlenklosters